Филалеты () — общее название группы масонов, объединённых в масонскую ложу «Des amis réunis». Основал ложу в 1773 году маркиз Шарль Пьер Поль Савайе де Ланже. Члены ложи создали Устав Филалетов, который состоял из 12 степеней (или классов). Ложа прекратила свои труды в 1797 году, после смерти её основателя.

Происхождение названия 
Греческое слово φιλαλήθης использовалось древними авторами, такими как Аристотель и Плутарх, и означало всегда — любитель истины. Слово вошло в обиход в масонских кругах через алхимика и мистика Роберта Самбера (1682—1745), который использовал псевдоним Евгений Филалет. Использование Самбером такого имени было данью уважения к Томасу Вогану, более раннему алхимику, который использовал то же самое имя. В 1772 году, в Париже, был основан Устав Филалетов, который был посвящён изучению эзотерики.

Функционирование 
Для приёма в каждую степень были разработаны сложные церемонии посвящения. Филалеты отличались мистико-моральными, и в то же время, научными стремлениями. Дважды — в 1785 (с 15 февраля по 26 мая) и в 1787 годах — проходили в Вильгельмсбаде конвенты, в соответствии с Исправленным шотландским уставом, в которых помимо филалетов принимали участие несколько сотен масонов из разных стран Европы; в конце 1787 года планировался к проведению третий конвент, но этого так и не произошло. Известно, что филалеты собирали обширную библиотеку, стремясь создать так называемую масонскую науку, а в своих ложах организовывали лаборатории, в которых пытались заниматься изучением алхимии.

В честь первых французских филалетов названо основанное в октябре 1928 года в США Общество Филалетов.

Кроме того, филалетами назывались неизвестные авторы сочинений: «Entwarf einer Bittschrift. an deutsche Fürsten» и «Grundsätze der religiösen Wahrheitsfreunde» (Киль, 1830 год). В обоих сочинениях авторы проектировали новое общество, не связанное никакими общепризнанными религиозными догматами, но беспрекословно исполняющее законы государства. Ввиду революционных движений 1830 года это общество было запрещено. В 1842 году филалеты вновь подали просьбу о разрешении, но опять не имели успеха.

Степени устава Филалетов 
Степени устава Филалетов были сформированы после пяти лет работы ложи. В устав входили пять символических степеней:
 Ученик
 Подмастерье
 Мастер
 Избранный
 Шотландец
Капитул объединял три степени:
 Рыцарь востока
 Рыцарь розы и креста
 Рыцарь храма или тамплиер
Совет объединял четыре степени:
 Неизвестный философ
 Возвышенный философ
 Посвящённый
 Филалет

См. также 
 Quatuor Coronati
 Общество Филалетов
 Исследовательская ложа
 Институт масонства Франции
 Масонология
 Масонские уставы

Библиография 
 
 Charles Porset, Les Philalèthes et les convents philosophiques : une politique de la folie, Honoré Champion, 1996

Примечания 

Масонские исследовательские организации
Масонские уставы